Ad-Dauha – miasto w Katarze
 Ad-Dauha – prowincja w Katarze
 Ad-Dauha – miejscowość w Kuwejcie
 Ad-Dauha – miejscowość w Autonomii Palestyńskiej